Tormás férfinév
 Tormás település Romániában, Hunyad megyében
 Tormás község Baranya megyében
 Tormás puszta, Keszegfalva része

Lásd még: Tormos